Sindangrasa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sindangrasa, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Sindangrasa, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar